Красногли́нское шоссе́ — одна из основных транспортных магистралей Красноглинского района на севере Самары.

История 
Раньше в народе называлась как старая дорога на Аэропорт. Но с застройкой Красноглинского района это название перестало быть актуальным, так как появилось множество светофоров и пешеходных переходов ограничивающих скоростной режим транспортного сообщения.

Трассировка 
Магистраль протяжённостью 16,5 км берёт начало от моста через реку Сок и заканчивается в посёлке Мехзавод развилкой с Московским шоссе. Шоссе проходит через посёлки: Мехзавод, Красный Пахарь, Управленческий, Красная Глинка.

Пересечения 
Пересечения Красноглинского шоссе с крупными улицами Красноглинского района:
 Парижской Коммуны
 Симферопольская
 Ногина
 Гайдара
 Волжское шоссе
 Сергея Лазо
 Московское шоссе

Транспорт 
 Автобусные маршруты — 1, 50, 51, 67, 68, 78, 79
 Маршрутные такси — 96, 97, 113, 232, 389, 392, 406, 410а, 447

Промышленные предприятия 
 ЗАО «Сокское карьероуправление»
 ООО «Горный холод»
 ООО «Стройсервис»
 ЗАО «Электрощит-ТМ Самара»
 ООО «ПепсиКо Холдингс»
 Самарский научно-технический комплекс имени Н. Д. Кузнецова

Памятники и монументы 
 Стела «Самара» на въезде в город неподалёку от п. 41 км
 Памятник «Счастливой семье»  на развилке с Южной улицей

Реконструкция 
К чемпионату мира по футболу в 2018 году планируется в несколько этапов расширить и реконструировать участок Красноглинское шоссе от моста через Сок до пересечения с Волжским шоссе с 2 до 4-6 полос на разных участках. По предварительной оценке, реконструкция обойдется в 10,6 млрд рублей. На сегодняшний день шоссе имеет всего один перекрёсток в двух уровнях — Южный путепровод в посёлке Южном.

Примечания